

Persone 

 Barbieri – calciatore italiano di ruolo difensore degli anni 20 del 1900

Altro
 12433 Barbieri – asteroide della fascia principale
 Barbieri –  cognome italiano diffuso specialmente nel Nord Italia
 Palazzo Barbieri – palazzo di Verona
 I Barbieri – gruppo musicale italiano

Pagine correlate 
 Caterina Barbieri